

Aziende 
 Società Autostrade Valdostane

Codici 
 SAV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Savannah/Hilton Head, Savannah (Georgia), Stati Uniti
 .sav – estensione dei file creati col software SPSS

Sigle
 Sport Activity Vehicle, autovettura SUV a connotazione maggiormente sportiva